Леонид Кравчу́к:
 Кравчук, Леонид Владимирович (род. 1950) — российский учёный-физик.
 Кравчук, Леонид Макарович (1934—2022) — первый президент Украины (1991—1994).